Olbrachcice kan syfta på följande platser:

Polen 

 Olbrachcice (ort i Polen, Masoviens vojvodskap), Powiat pułtuski, 
 Olbrachcice (ort i Polen, Schlesiens vojvodskap), Powiat częstochowski,

Tjeckien 

 Město Albrechtice, ort, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar